Макси́м Соколо́в: Соколов, Максим Анатольевич (род. 1972) — российский хоккеист.
 Соколов, Максим Васильевич (в монашестве Даниил; 1973—2016) — игумен РПЦ, настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря.
 Соколов, Максим Наильевич (род. 1967) — российский химик.